Трамбаус — село в Александровск-Сахалинском районе Сахалинской области России, в 68 км от районного центра.

География 
Находится на берегу Татарского пролива.

Население 

По переписи 2002 года население — 110 человек (51 мужчина, 59 женщин). Преобладающая национальность — русские (55 %).

Примечания 

Населённые пункты Александровск-Сахалинского района